De 16de Europacup I hockey voor mannen werd gehouden van 12 tot en met 15 mei 1989 in het Duitse Mülheim. Het deelnemersveld bestond uit 8 teams. Uhlenhorst Mülheim won deze editie door in de finale Atlètic Terrassa te verslaan.

Uitslag poules

Eindstand Groep A

Uitslagen
A Bloemendaal - Terrassa 0-1 (0-0)
A Amiens - Edinburgh 0-0
A Bloemendaal - Amiens 4-1 (1-1)
A Terrassa - Edinburgh 3-0 (1-0)
A Bloemendaal - Edinburgh 8-3 (3-1)
A Amiens - Terrassa 0-3 (0-0)

Eindstand Groep B

Uitslagen
B Uhlenhorst - Arminen Wien 3-0 (2-0)
B Alma Ata - Southgate 0-1 (0-0)
B Uhlenhorst - Southgate 2-1 (2-1)
B Uhlenhorst - Alma Ata 3-1 (2-1)
B Southgate - Arminen Wien 4-0 (2-0)
B Alma Ata - Arminen Wien 4-0 (4-0)

Finales
4A - 4B Edinburgh - Arminen Wien 1-0 (1-0)
3A - 3B Amiens - Alma Ata 0-3 (0-2)
2A - 2B Bloemendaal - Southgate 3-0 (2-0)
1A - 1B Uhlenhorst - Terrassa 2-0 (0-0)

Eindstand
 Uhlenhorst Mülheim 
 Atlètic Terrassa 
 HC Bloemendaal 
 Southgate HC 
 Dinamo Alma Ata 
 Amiens SC 
 Edinburgh HC 
 Arminen Wien

1
Hockey in 1989
Hockey in Duitsland
Hockey
Sport in Mülheim an der Ruhr
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen